Щавелёв Алексей Сергеевич - российский историк, автор работ по Древней Руси, византиновед, специалист по скандинавским сагам. Доктор исторических наук, доцент Исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, старший научный сотрудник Отдела истории Византии и Восточной Европы Института всеобщей истории РАН, ведущий научный сотрудник Международного центра антропологии НИУ Высшая школа экономики, имеет 95 пуликаций на E-library, 85 публикаций входят в РИНЦ. Ответственный редактор ВАКовского электронного научно-образовательного журнала «История», выпуск «Начала древнерусского государства» (совместно с Е. А. Мельниковой).

Биография 
В 2001 г. окончил Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по кафедре Истории России до начала XIX в. Дипломное сочинение: «Съезды князей в политической истории Древней Руси (XI – первой четверти XIII вв.)». Научный руководитель: член-корреспондент РАН Я.Н. Щапов.

В 2005 г. в Институте всеобщей истории РАН защитил кандидатскую диссертацию «Представления о власти в славянских легендах о первых князьях». Научный руководитель: Е. А. Мельникова. 

С 2011 г. работает в Институте всеобщей истории РАН.

В 2018 году начал работать в НИУ ВШЭ.

В 2022 году защитил докторскую диссертацию.

Области научных интересов 

 История древней Руси
 История средних веков
 Средневековое историописание славянских стран
 Устная мифоэпическая традиция и ее отражение в раннеисторических текстах
 Текстология, сюжетно-мотивный и структурный анализ текста
 Политическая антропология
 Историческая археология
 Византиноведение

Популяризация науки 
Выступал с лекциями, записи которых попали на Ютуб.

Публикации

Монографии 

 Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., «Северный паломник», 2007. 17 п.л., 271 стр.
 Хронотоп державы Рюриковичей (911–987 годы). М.: Аквилон, 2020. 560 с. 40 п.л. Тираж 600 экз. ISBN 978-5-906578-66-2 © А. С. Щавелев, 2020; © Институт всеобщей истории РАН, 2020; © Издательство «Аквилон», 2020.

Научно-популярная книга 

 Викинги. Между Скандинавией и Русью. М., «Вече», 2009; Второе издание: М., 2013. 336 с. (в соавторстве с А.А. Фетисовым, А.С. Северяниным).

Статьи и тезисы докладов 

 Антураж княжеских съездов на Руси: замечания по культурно-исторической семантике // Любецький з’iзд князiв 1097 року в iсторичнiй долi Киiвськоi Русi. Матерiали Мiжнародноi науковоi конференцii, присвяченоi 900-лiттю з’iзду князiв Киiвськоi Русi у Любечi. Чернiгiв, “Сiверянська думка”, 1997. С. 20–23 (в соавторстве с С.П. Щавелевым).
 Съезды русских князей и восточно-кочевая политическая традиция // Славяне и кочевой мир. Средние века – раннее Новое время. Сборник тезисов 17 конференции памяти В.Д. Королюка: “Славяне и их соседи”. М., Ин-т славяноведения РАН, 1998. С. 154–157.
 К вопросу о судьбах древнерусских языческих традиций в XI в. // Там же. С. 9–11 (В соавторстве с П.А. Евдокимовым).
 Летописные известия о Люте Свенельдиче (Герменевтический этюд) // Труды научной конференции студентов и аспирантов “Ломоносов–2000”. История. М., “Мануфактура”, 2000. С. 5–9.
 Особенности княжеских погребений языческой Руси (летописные известия и археологические данные) // Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. СПб., изд-во С.–Петербургского ун-та, 2000. С. 106–110.
 Черная могила // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 134–141 (в соавторстве с С.П. Щавелевым).
 Камерные погребения Гочевского могильника (вопросы атрибуции, социокультурной интерпретации) // Проблемы славяно-русской археологии Чернигово-Брянских земель. Вып. 6. Материалы XVII Межвузовской археологической студенческой конференции. 23–25 апреля 2000 г. Брянск, изд-во Брянского гос. педагогического ун-та, 2001. С. 20–24.
 Граффити о съезде князей на реке Желяни: вопрос датировки // Труды научной конференции студентов и аспирантов “Ломоносов-2001”. История. М., “Путь”, 2001. C. 3–5.
 Могилы князей Древней Руси в сакральной топографии Средневековья // Топонимия и диалектная лексика Новгородской земли. Материалы Международной научной конференции “Историческая топонимика Великого Новгорода и Новгородской земли” 13–15 ноября 2001 г. Великий Новгород, изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001. С. 80–83.
 Символические функции креста в Древней Руси // Восточная Европа в древности и средневековье. XIV чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. Мнимые реальности в античной и средневековой историографии. Материалы конференции. М., Институт всеобщей истории РАН, 2002. С. 248–254.
 Kin Suzeranity of the Rurikovich’s Dynasty (Structures and Attributes of Authorities in Ancient Rus’) // Second International Conference “Hierarchy and Power in the history of civilizations”. Abstracts. M., 2002. P. 94–95.
 Камерные погребения Гочевского могильника (Вопросы атрибуции и социокультурной интерпретации) / / Русский сборник. Сборник научных трудов, посвященных 25-летию исторического факультета Брянского государственного университета им. Акад. И.Г. Петровского. Изд. БГУ. Брянск, 2002. С.209–213.
 Сага о Йомсвикингах (публикация источника) // Русский сборник. Сборник научных трудов, посвященных 25-летию исторического факультета Брянского государственного университета им. Акад. И.Г. Петровского. Изд. БГУ. Брянск, 2002. С. 258–264.
 Славянские легенды о происхождении первых правителей («Повесть временных лет», Хроники Галла Анонима и Козьмы Пражского) // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его текст. XV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. Материалы конференции. М., Институт всеобщей истории РАН, 2003. С. 269–275.
 Съезды русских князей с кочевниками как механизм политического решения конфликтов XI – начала XIII вв. // Исторические корни этноконфессиональных конфликтов в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Средние века — раннее Новое время. Сборник тезисов 21 конференции памяти В.Д. Королюка: “Славяне и их соседи”. М., Ин-т славяноведения РАН, «Индрик». 2003. С.91–93.
 Имя Черниговского князя X века в фольклоре и истории / / Уваровские Чтения IV. «Богатырский мир: эпос, миф, история». Муром, 14-16 апреля 1999 г. Муром, Муромский историко-художественный музей. Муромский институт Владимирского государственного университета. 2003. С. 41–42.
 Камерные ингумации Гочева: юго-восточная реплика варяго-русского погребального обряда / / Дружиннi старожитностi Центрально-Схiдноi Европи VIII-XI ст. Матерiали Мiжнародного польвого археологiчного семiнару (Чернiгiв-Шестовиця, 17-20 липня 2003 р.). Чернiгiв. Сiверянська думка. 2003. С. 194–200. (В соавторстве с С.П. Щавелевым).
 Проблема реконструкции и изучения «утраченных литератур» Древности и Средневековья // Курские тетради. Курск и куряне глазами ученых. Тетрадь № 5. К 100-летию со дня рождения Ю.А. Липкинга (1904-1983). Часть 1. Курск, Курский государственный университет, Курский государственный медицинский университет. 2004. С. 37–41.
 Устные сказания в композиции начальной части «Повести временных лет», Новгородской первой летописи, Хроник Галла Анонима, Козьмы Пражского // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его текст. XVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. Материалы конференции. М., Институт всеобщей истории РАН, 2004. С. 211–217.
 Русь и радимичи: история взаимоотношений в X-XI вв. // Стародавнiй Iскоростень i слов’янскиi гради VIII-X столетия. Збiрка наукових праць. Изд. «Корвин-пресс». Киiв, 2004. С. 282–289. (В соавторстве с А.А. Фетисовым).
 Критерии выявления устных источников раннеисторических описаний («Повесть временных лет», хроник Козьмы Пражского и Галла Анонима) // Восточная Европа в древности и средневековье. Проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. IV Чтения памяти д.и.н. А.А. Зимина. Материалы конференции. Ч. I. М., ИВИ РАН, РРГУ, М., 2005. С. 160–164.
 Изображение креста на наконечнике копья из Черной могилы (Технология и семантика) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 г. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 83–90. (В соавторстве с С.Ю. Каиновым).
 Представления о власти в славянских легендах о первых князьях. Авт. … канд. историч. наук. М., 2005. 20 с.
 Сюжетно-мотивный анализ раннеисторических описаний (проблемы и перспективы) // Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления. Материалы XVIII научной конференции. Изд. РГГУ. М., 2006. С. 430–433.

Примечания 

Историки России